Валя-Урсулуй () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Валя-Урсулуй () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Валя-Урсулуй.
 Валя-Урсулуй () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Мірослава.
 Валя-Урсулуй () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Минзелешть.
 Валя-Урсулуй () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Басков.
 Валя-Урсулуй () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Поноареле.
 Валя-Урсулуй () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Тимна.
 Валя-Урсулуй () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Фиртецешть.